Basari bezeichnet:

 eine Sprache in Togo, siehe Ntcham (Sprache)
 ein Brettspiel, Basari (Spiel)
 fleischhaltige Nahrungsmittel im Sinne der jüdischen Speisegesetze

Siehe auch:
 Bassari